Bramböck ist der Familienname folgender Personen:
 Eva Bramböck-Dollinger (* 1978), österreichische Triathletin
 Florian Bramböck (* 1959), österreichischer Komponist, Dozent und Saxophonist
 Martin Bramböck (* 1963), österreichischer Hornist
 Paul Bramböck (1884–1948), österreichischer Geistlicher und Politiker (CSP)